Naselja:
 Galston (Istočni Ayrshire, Škotska)
 Galston (Novi Južni Wales, Australija)

Osobe:
 William Galston, američki filozof i političar